Кампус-ди-Лажис () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. Составная часть мезорегиона Серрана. Население составляет 	284 115	 человек (на 2010 год). Площадь — 	15 725,750	 км². Плотность населения — 	18,07	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 2 558 686 034,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 8799,33 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,789 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Анита-Гарибалди
 Бокайна-ду-Сул
 Бон-Жардин-да-Серра
 Бон-Ретиру
 Кампу-Белу-ду-Сул
 Капан-Алту
 Селсу-Рамус
 Серру-Негру
 Коррея-Пинту
 Лажис
 Отасилиу-Коста
 Пайнел
 Палмейра
 Риу-Руфину
 Сан-Жоакин
 Сан-Жозе-ду-Серриту
 Урубиси
 Урупема

Микрорегионы штата Санта-Катарина